U.S. National Championships 1897 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1897 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 16–23 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 15–19 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to siedemnasta edycja turnieju męskiego i jedenasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1897 w Ameryce Północnej
1897 w tenisie ziemnym
US Open według lat